В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Moscow, який проходив в рамках Туру WTA 1989, Гретхен Магерс здобула титул, у фіналі перемігши Наташу Звєрєву 6–3, 6–4.

Сіяні гравчині 

  Пем Шрайвер (2-ге коло)
  Наташа Звєрєва (фінал)
  Гретхен Магерс (переможниця)
  Лейла Месхі (2-ге коло)

 Лариса Нейланд (півфінал)
 Бетсі Нагелсен (1-ше коло)
 Кеті Ріналді (1-ше коло)
 Джо-Анн Фолл (1-ше коло)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Moscow Ladies Open